est une expression anglo-saxonne signifiant « que le meilleur gagne ». Elle peut faire référence à :

 , film muet américain de Tom Ricketts sorti en 1911.
 , film muet américain d'Allan Dwan sorti en 1912 ;

 , film américain de John Sturges sorti en 1948.

Voir aussi